Slutspelet i Europamästerskapet i fotboll för damer 2017 inleddes den 29 juli och var det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinaler. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 6 augusti.

Om en match blev oavgjord efter full tid spelades förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matcherna genom straffsparkar.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Nederländerna mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=NED-SWE
|nr       = 25
|bild     = NED-SWE (women) 2017-07-29.svg
|datum    = 29 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Lieke Martens Vivianne Miedema 
|mål2     = 
|arena    = De Vijverberg
|spelplats= Doetinchem
|publik   = 11106
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Jackie Groenen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tyskland mot Danmark 

{{Resultat med trupp|id=GER-DEN
|nr       = 26
|bild     = GER-DEN (women) 2017-07-30.svg
|datum    = 30 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Isabel Kerschowski 
|mål2     =  Nadia Nadim Theresa Nielsen
|arena    = Sparta Stadion Het Kasteel
|spelplats= Rotterdam
|publik   = 5251
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Theresa Nielsen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Österrike mot Spanien 

{{Resultat med trupp|id=AUT-ESP
|nr       = 27
|bild     = AUT-ESP (women) 2017-07-30.svg
|datum    = 30 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|efl      = ja
|straffresultat= 5 – 3Österrike sköt första straffen
|straffar1= Laura Feiersinger Nina Burger Verena Aschauer Viktoria Pinther Sarah Puntigam 
|straffar2=  Olga García Amanda Sampedro Silvia Meseguer Marta Corredera
|arena    = Koning Willem II Stadion
|spelplats= Tilburg
|publik   = 3488
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Laura Feiersinger
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=ENG-FRA
|nr       = 28
|bild     = ENG-FRA (women) 2017-07-30.svg
|datum    = 30 juli 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Jodie Taylor 
|mål2     = 
|arena    = De Adelaarshorst
|spelplats= Deventer
|publik   = 6283
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Amandine Henry
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Danmark mot Österrike 

{{Resultat med trupp|id=DEN-AUT
|nr       = 29
|bild     = DEN-AUT (women) 2017-08-03.svg
|datum    = 3 augusti 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|efl      = ja
|straffresultat= 3 – 0Danmark sköt första straffen
|straffar1= Nadia Nadim Pernille Harder Sofie Junge Pedersen Simone Boye Sørensen 
|straffar2=  Laura Feiersinger Viktoria Pinther Verena Aschauer
|arena    = Rat Verlegh Stadion
|spelplats= Breda
|publik   = 11312
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Stina Lykke Petersen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot England 

{{Resultat med trupp|id=NED-ENG
|nr       = 30
|bild     = NED-ENG (women) 2017-08-03.svg
|datum    = 3 augusti 2017
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Vivianne Miedema Daniëlle van de Donk Millie Bright 
|mål2     = 
|arena    = De Grolsch Veste
|spelplats= Enschede
|publik   = 27093
|rapport2  = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Daniëlle van de Donk
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Referenser 

Slutspel
Sport i Breda
Sport i Deventer
Sport i Tilburg
Sport i Rotterdam
Sport i Doetinchem